ZWL steht für:
 Simbabwe-Dollar (ISO-4217-Code)
 Wollaston Lake Airport (IATA-Code), Flughafen von Wollaston Lake, Saskatchewan, Kanada

Abkürzung